Москардон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 26.99 км². Население — 71 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля